Payette est un patronyme français et québécois qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alain Payette (1953-), compositeur québécois ;
 Dominique Payette, journaliste canadienne ;
  (1793-ca 1844), pionnier et trappeur canadien, fondateur de Fort Boise (Idaho) en 1834 ;
 Julie Payette, astronaute canadienne ;
 Lise Payette, femme politique québécoise ;
 Sylvie Payette, scénariste et animatrice canadienne.

Toponyme 

 Payette, ville de l'Idaho dans le comté de Payette ;
 La Payette, affluent de la rivière Snake.
Patronyme canadien
Patronyme québécois